Teratoppia är ett släkte av kvalster. Teratoppia ingår i familjen Teratoppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Teratoppia